Казино може да се отнася за:
 казино́ ( – къщичка) – централна сграда в ансамбъл от вили през Ренесанса в Италия
 „Казино“ – руски игрален филм (1992)
 „Казино“ – американски игрален филм (1995)

Хазарт 
 казино – заведение за хазартни игри
 казино – италианска игра на карти от XVIII век, окръг Къстър
 „Казино“ – видеоигра на „Атари“ (1978)

Топоними 
 Казино – верига езера в САЩ, щ. Айдахо
 Казино – град в Австралия, щ. Нов Южен Уелс
 Казино – 2 села в Русия
 „Казино“ – стадион в гр. Брегенц, Австрия

Организации 
 „Казино“ – 5 театъра в САЩ
 „Казино“ – гръцка организация в Битоля
 „Казино“ – верига супермаркети във Франция
 „Казино“ – бразилска евроданс група
 „Казино“ – британска рок група
 „Казино“ – предишно име (1978-1997) на ФК „Ред Бул“, Залцбург

Вижте също 
 „Казино Роял“ – роман и филми